Quevedo steht für:

 Quevedo (Ecuador), Stadt in Ecuador
 Quevedo (Sänger) (* 2001), spanischer Sänger
 Quevedo (Familienname), spanischer Familienname – zu Namensträgern siehe dort